Reneau est un patronyme porté notamment par :

  (1954-2013), femme politique américaine ;
  (1940-), universitaire américain ;
 Enrique Reneau (1971-2015), joueur de football international hondurien ;
 , musicien bélizien ;
  (1901-1933), musicien américain ;
 Marion Reneau (1977-), pratiquante de MMA américano-bélizien ;
 , footballeur bélizien.

Homonymie de patronyme